Die Football League Second Division 1948/49 war die 46. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 21. August 1948 und endete am 7. Mai 1949.

Zweitligameister wurde der FC Fulham und daneben stieg auch das zweitplatzierte West Bromwich Albion in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1949/50 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Preston North End und Sheffield United die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Nottingham Forest und Lincoln City, wobei Lincoln fortan in der Nordstaffel Football League Third Division North und Nottingham Forest in der Football League Third Division South anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1949/50 Third-Division-North-Meister Hull City und aus der Third Division South der Gewinner Swansea Town die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1948–49 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1948/49
1948